Рахман — мужское имя арабского происхождения, в переводе на русский означает «милостивый».

Известные носители 
 Ариф Рахман Хаким (1943—1966) — индонезийский политический активист.
 Муджибур Рахман (1920—1975) — первый президент Бангладеш.
 Зиаур Рахман (1931—1981) — президент Бангладеш в 1977—1981 гг.
 Зиллур Рахман (1929—2013) — президент Бангладеш в 2009—2013 гг.

Фамилия

А 
 Рахман, Абдул (род. 1965) — афганский гражданин, арестованный афганскими властями в феврале 2006 года, которому угрожала смертная казнь за обращение в католицизм.
 Рахман, Алла Ракха (настоящее имя А. С. Дилип Кумар; род. 1966) — индийский кинокомпозитор, певец и музыкальный продюсер.

Д 
 Рахман, Джамилур — бангладешский шахматист.

З 
 Рахман, Зиаур (род. 1974) — бангладешский шахматист, гроссмейстер.

И 
 Рахман, Инам-ур (род. 1943) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1968 года.

Л 
 Рахман, Латифур (1936—2017) — государственный деятель Бангладеш.
 Рахман, Лесли (или Лесли Пол Рахман; 1954—1982) — суринамский журналист креольского происхождения.

М 
 Рахман, Машиур (1924—1979) — политический и государственный деятель Пакистана и Бангладеш, премьер-министр Бангладеш.
 Рахман, Муджибур (1920—1975) — политический и государственный деятель Пакистана и Бангладеш.

О 
 Рахман, Оли (род. 1975) — ганский футболист, полузащитник.

Т 

 Рахман, Тахмидур (род. 1963) — бангладешский шахматист.

Х 
 Рахман, Хабибур (1928—2014) — бангладешский государственный деятель, и.о премьер-министра Бангладеш.
 Рахман, Хасим (род. 1972) — американский боксёр-профессионал.

См. также 
 Рахманы — мифический народ в сказаниях западных украинцев, русских, молдаван и румын.
 
 
 Сура Ар-Рахман — 55 сура Корана.